Ramones:

 Ramones — американская рок-группа, одни из самых первых исполнителей панк-рока.
 Ramones — дебютный студийный альбом группы Ramones.
 Ramones Mania — первый сборник лучших песен американской панк-группы Ramones.